Tazewell County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Tazewell County, Illinois 
 Tazewell County, Virginia